Opiter Verginius Tricostus är ett nann som burits av flera romare:

 Opiter Verginius Tricostus (konsul 502 f.Kr.), romersk politiker
 Opiter Verginius Tricostus Esquilinus, romersk politiker, suffektkonsul 478 och eventuellt även 473 f.Kr.